Zygofor lub suspensor – strzępka biorąca udział w procesie kopulacji dwóch plech u grzybów. Występuje u niektórych sprzężniaków. Gdy zetkną się dwie strzępki pochodzące od różnych osobników, zachodzi między nimi rozmnażanie płciowe. Pierwszym etapem jest oddzielenie poprzeczną ścianą końcowych odcinków stykających się strzępek. Powstają w ten sposób zygofory. U wielu grzybów, np. w rodzaju Rhizopus zygofory odróżniają się od zwykłej strzępki – są krótkie, nabrzmiałe, banieczkowate lub maczugowate>.

Zygofory są rodzajem jednokomórkowego gametangium, zachodzący zaś między nimi proces rozmnażania płciowego to zygogamia.

Przypisy 

Budowa grzybów
Rozmnażanie grzybów